Dusseau peut désigner :
 Claude Dusseau (1939-), joueur puis entraîneur français de football ;
 François Dusseau (1967-), joueur puis entraîneur français de hockey sur glace ;
 Joëlle Dusseau (1947-), femme politique française ;
 Kévin Dusseau  (1991-), joueur français de hockey sur glace, fils de François.